Vashonvéd, Brassó
 Vashonvéd, Pozsony